Дарданелльская операция

 Дарданелльская операция (1807) — неудачная попытка Королевского флота нейтрализовать оттоманский флот в ходе Англо-турецкой войны 1807—1809 годов, части Наполеоновских войн.
 Дарданелльская операция (1915) — операция по захвату Дарданельских проливов и Константинополя странами Антанты во время Первой мировой войны.